

Musique 
 Independiente (label discographique)
 Independiente (album de Ricardo Arjona) (1993)
 Independiente (album de Dragon Ash) (2007)

Football 
 Le Club Atlético Independiente est un club omnisports argentin basé à Avellaneda, en Argentine.
 L'Independiente del Valle est un club omnisports, principalement connu pour sa section football, basé à Sangolquí, en Équateur.
 L'Independiente Nacional 1906 est un club de football salvadorien.
 Le Club Independiente Santa Fe est un club de football colombien basé à Bogota.
 L'Independiente Campo Grande est un club paraguayen de football basé à Asuncion.
 La Corporación Deportiva Independiente Medellín est un club de football colombien basé à Medellín.
 Le Club Sportivo Independiente Rivadavia est un club argentin de football basé à Mendoza.